Rubany (ukrainisch ; russisch Рубаны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Rubany (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Rubany (Ochtyrka)